Fazan je lahko
 fazan, vrsta ptice
 Fazan, potok v Občini Piran